|-
| 140701 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140702 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140703 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140704 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140705 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140706 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140707 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140708 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140709 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140710 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140711 - || || 16 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140712 - || || 21 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140713 - || || 20 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140714 - || || 22 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140715 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140716 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140717 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140718 - || || 19 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140719 - || || 19 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140720 - || || 19 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140721 - || || 19 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140722 - || || 19 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140723 - || || 19 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140724 - || || 19 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140725 - || || 19 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140726 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140727 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140728 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140729 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140730 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140731 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140732 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140733 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140734 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140735 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140736 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140737 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140738 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140739 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140740 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140741 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140742 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140743 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140744 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140745 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140746 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140747 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140748 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140749 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140750 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140751 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140752 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140753 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140754 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140755 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140756 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140757 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140758 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140759 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140760 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140761 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140762 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140763 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140764 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140765 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140766 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140767 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140768 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140769 - || || 22 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140770 - || || 23 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140771 - || || 23 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140772 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140773 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140774 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140775 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140776 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140777 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140778 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140779 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140780 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140781 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140782 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140783 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140784 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140785 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140786 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140787 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140788 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140789 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140790 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140791 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140792 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140793 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140794 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140795 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140796 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140797 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140798 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140799 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140800 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-|}

0